Müller (něm. mlynář) je velice rozšířené německé příjmení. Náleželo mimo jiné i těmto osobnostem:

 Adam Müller (1779–1829) – německý ekonom a politický teoretik
 Adolf Müller (nakladatel) (1929–2002) – český politolog a zakladatel exilového nakladatelství Index
 Adolf Müller (zápasník) (1914–???) – švýcarský zápasník
 Amalie Müller – viz Amalie Skramová
 Andy Müller-Maguhn – německý počítačový expert
 Antonín Müller (1852-1927) – český inženýr, spolumajitel stavební firmy Müller & Kapsa
 August Müller (český politik) (1821–1915) – českoněmecký statkář a politik
 Augustín Müller (* 1941) – slovenský fotbalista
 Blažej Müller (1929–2014) – český kněz
 Carl H. Müller (1851–1925) – německý astronom
 Dieter Müller (* 1954) – fotbalista
 Eduard Müller (1848–1919) – švýcarský politik
 Emil Müller (poslanec Říšské rady) (1836–1892) – českoněmecký a rakouský podnikatel a politik
 Emil Václav Müller (1887–1954) – český hudební skladatel
 Erwin Müller (1911–1977) – německý fyzik
 Filip Müller (1922–2013) – židovský člen Sonderkommanda
 František Müller – více nositelů, viz rozcestník
 Franz Müller (slezský politik) (1836–1915) – rakouský politik ze Slezska
 Franz Josef Müller von Reichenstein (1740–1825) – rakouský přírodovědec
 Franz Leonhard Müller von Reichenstein (1819–1880) – rakouský státní úředník a politik ze Sedmihradska
 Friedrich Müller (1834–1898) – německý lingvista (nezaměňovat s Friedrichem Maxem Müllerem)
 Friedrich Müller (fotbalista) (1909–?) – rakouský fotbalista
 Friedrich Adolph Müller (1838–1879) – německý optik
 Friedrich Max Müller (1823–1900) – známý jako Max Müller, lingvista a indolog
 Friedrich Wilhelm Müller (1867–1925) – známý jako Eugen Sandow, anglický kulturista německého původu
 Fritz Müller (1821–1897) – brazilský přírodovědec německého původu
 George Müller (1805–1898) – křesťanský misionář
 Gerd Müller (1945–2021) – německý fotbalista
 Gerhard Müller (1915–1985) – švýcarský vynálezce
 Gerhard Friedrich Müller (1705–1783) – ruský historik s německými předky
 Gerhard Ludwig Müller (* 1947) – německý katolický biskup
 Gilles Müller (* 1983) – lucemburský tenista
 Hansi Müller (* 1957) – německý fotbalista
 Heiner Müller (1929–1995) – německý dramatik
 Heinrich Müller – více nositelů, viz rozcestník
 Heinz Müller – více nositelů, viz rozcestník
 Helmut Müller (* 1937) – východoněmecký fotbalista a reprezentant
 Hermann Müller (botanik) (1829–1883) – německý botanik
 Hermann Müller (1876–1931) – německý sociální demokrat a dvojnásobný kancléř Německa
 Hermann Joseph Muller (1890–1967) – americký genetik
 Hermann Paul Müller (1909–1975) – německý motocyklový a automobilový závodník
 Hermann Müller (Thurgau) (1850–1927) – švýcarský botanik
 Hermann Müller-Karpe (1925–2013) – německý archeolog
 Herta Müller (* 1953) – německá spisovatelka rumunského původu
 Igor Müller (* 1969) – sklářský mistr
 Inge Müller (1925–1966) – německý básník
 Ivo Müller (* 1968) – český fotbalista
 Jan Müller více nositelů, viz rozcestník
 Jan Baptista Müller (1752–1806) – zakladatel Müllerova těžířstva
 Jan Kryštof Müller (1673–1721) – kartograf, tvůrce Müllerovy mapy Čech, poté i Moravy
 Jens Müller (* 1965) – německý sáňkař
 Jiří Müller (* 1943) – český disident, signatář Charty 77 z Brna, politik OF, OH a SD, poslanec ČNR po sametové revoluci a ředitel BIS
 Jiří Müller (bezpartijní politik) (* 1954) – český a československý bezpartijní politik z Hlučínska, poslanec FS za normalizace
 Johann Müller (???–1928) – českoněmecký podnikatel a politik z Rokytnice n. Jizerou, okresní starosta, zemský poslanec
 Johannes von Müller (1752–1809) – švýcarský historik
 Johannes Peter Müller (1801–1858) – německý fyziolog
 Josef Müller – více nositelů, viz rozcestník
 Josef Müller-Brockmann (1914–1996) – švýcarský grafik
 Jörg Müller (* 1969) – německý závodník
 Julius Müller (1801–1878) – německý protestantský teolog
 Karel Müller – více nositelů, viz rozcestník
 Karl Müller – více nositelů, viz rozcestník
 Karl Alexander Müller (1927–2023) – švýcarský fyzik, nositel Nobelovy ceny (1987)
 Karl Otfried Müller (1797–1840) – německý archeolog
 Klaus Müller (* 1953) - východoněmecký fotbalista
 Ladislav Müller (1925–2018) – československý fotbalista
 Lea Müllerová (* 1982) – švýcarská atletka
 Leopold Carl Müller (1834–1892) – rakouský malíř žánrů. kreslíř a krajinář
 Lillian Müller (* 1962) – norská modelka a herečka
 Lubomír Müller (* 1955) – český spisovatel a hudebník
 Lucian Müller (1836–1898) – německý klasický filolog
 Ludmila Müllerová (* 1954) – česká politička
 Ludvík Ignác Müller (1724–1769) – český malíř a sochař
 Ludwig Müller – více nositelů, viz rozcestník
 Maler Müller (Friedrich Müller; 1749–1825) – německý malíř, rytec a básník
 Marie Müllerová (1905–???) – česká a československá politička, poúnorová poslankyně za KSČ
 Marius Müller (* 1993) – německý fotbalista
 Martin Müller (* 1970) – český fotbalista
 Matthias Müller (* 1982) – švýcarský běžec a mistr světa v orientačním běhu
 Matthias Müller (fotbalista) (* 1954) – východoněmecký fotbalista
 Matthias Müller (sportovní lezec) (* 1979) – švýcarský sportovní lezec a vítěz Rock Masteru
 Maurice E. Müller (1918–2009) – švýcarský chirurg a ortopéd
 Max Müller (1823–1900) – německý orientalista
 Michal Müller (* 1956) – český podnikatel, hudební skladatel a muzikolog
 Mikuláš Müller (1540–1587) – pražský zlatník a bankéř
 Miloslav Müller (* 1937) – český politik
 Mirjam Müller Landa (* 1969) – režisérka a scenáristka, manželka Daniela Landy
 Miroslav Müller (1926–1997) – vedoucí kulturního oddělení ÚV KSČ v letech 1972 až 1989
 Müller (fotbalista) (* 1966) – brazilský fotbalista, vlastním jménem Luís Antônio Corrêa da Costa
 Otfried Müller viz Karl Otfried Müller
 Ondřej Müller (* 1966) – český nakladatel, překladatel a redaktor
 Otto Friedrich Müller (1730–1784) – dánský přírodovědec
 Paul Hermann Müller (1899–1965) – švýcarský chemik Nobelova cena za fyziologii a medicínu (1948)
 Peter Müller – více nositelů, viz rozcestník
 Petra Müller (* 1980) – švýcarská horolezkyně
 Philipp Ludwig Statius Müller (1725–1776) – německý zoolog
 Renate Müller (1906–1937) – německá herečka
 René Müller (* 1959) – německý fotbalový brankář
 Richard Müller (* 1961) – slovenský zpěvák
 Richard Müller (politik) (1844–1889) – českoněmecký notář a politik z Mimoně, poslanec Českého zemského sněmu
 Richard Müller (malíř) (1874–1954) – německý malíř a grafik narozený v Čechách
 Richard Müller (vrah) – německý zubař a vrah
 Robby Müller (1940–2018) – nizozemský kameraman
 Romy Müllerová (* 1958) – německá sportovkyně, atletka-sprinterka
 Rudolf Müller – více nositelů, viz rozcestník
 Salomon Müller (1804–1864) – německý přírodovědec
 Silke Müller (* 1978) - německá pozemní hokejistka
 Stanislav Müller (* 1971) – český výtvarník
 Susanne Müller (* 1972)
 Thomas Müller – více nositelů, viz rozcestník
 Tomáš Müller (* 1966) – český politik hnutí STAN, krajský zastupitel a starosta obce Nová Hradečná
 Václav Müller (* 1974) – český kulturní promotér, hudební producent a organizátor
 Viktor Müller - český fotbalista
 Vilém Müller (1921–2005) – český katolický kněz
 Vladimír Müller (1904–1977) – český spisovatel, překladatel, dramatik a divadelní kritik
 Vladimír Müller (* 1947) - český hokejista
 Vladislav Müller (lední hokejista) (1925–1947) – nejrychlejší poválečný hokejista
 Vladislav Müller (1936–1996) – slovenský herec
 Walther Müller (1905–1979) – německý fyzik
 Wenzel Müller (1759–1835) – českoněmecký skladatel
 Wilhelm Müller – více nositelů, viz rozcestník
 Willibald Müller (1845–1919) – německy píšící novinář a spisovatel
 Wolfgang Müller von Königswinter (1816–1873) – německý básník a romanopisec
 Xeno Müller (* 1972) – švýcarský veslař
 Zdeněk Müller (1930–1997) – viz Zdeněk Mlynář, politik
 Zdeněk Müller – více nositelů, viz rozcestník

Ostatní významy 
 Müller (kráter na Měsíci) – kráter na přivrácené straně Měsíce
 Müller Thurgau – moštová odrůda vinné révy (podle švýcarského šlechtitele Hermanna Müllera, který odrůdu vykřížil)

Podobná příjmení 
 Miller
 Molitor
 Mueller

Externí odkazy 
 

Německá příjmení
Židovská příjmení